Клубный кубок UNCAF 1971 — 1-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Трофей был разыгран по круговой системе между шестью клубами из трёх стран (Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор). Победителем впервые стал гватемальский клуб «Комуникасьонес».

Участники 

 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 1970/1971 и обладатель Кубка Гватемалы сезона 1970.
 Сементос Новелья
 Саприсса - 2-е место в чемпионате Коста-Рикисезона 1970.
 Эредиано - 3-е место в чемпионате Коста-Рикисезона 1970.
 Атлетико Марте - чемпион Сальвадора сезона 1970.
 Альянса

Результаты

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF

1971